La Mission Bethléem Immensee est une association humanitaire suisse dont le siège est à Immensee. Sa vocation est de sensibiliser en Suisse au développement Nord-Sud et d'envoyer des volontaires pour des programmes de coopération dans des pays défavorisés.

Cette association civile prend son origine dans les groupes de laïcs engagés auprès de la Société missionnaire de Bethléem fondée à Immensee en 1921. Celle-ci en voie d'extinction, à cause du tarissement définitif de ses vocations dans les années 1975 -1980, confie donc la plupart de ses activités à l'association en l'an 2000.

Aujourd'hui 75 professionnels volontaires - et des volontaires laïcs dans des programmes d'équipe à durée déterminée - sont engagés pour trois ans dans des actions à moyen et à long terme pour la promotion des plus pauvres, dans plusieurs communautés de base installées dans les pays suivants: Bolivie, Colombie, Équateur, Nicaragua, Pérou, Salvador (pour l'Amérique latine); Kenya, Zambie, Zimbabwe (pour l'Afrique); et les Philippines et Taïwan (pour l'Asie).

L'association a reçu en 2007 le prix de la  fondation Herbert-Haag  Elle collabore depuis 2013 avec l'organisation Comundo qui envoie des coopérants dans les pays du Sud et depuis 2008 avec l'association tessinoise Inter-Agire.

Sa directrice élue actuelle est  Teres Steiger-Graf.

Lien externe 
       Site officiel de l'Association

Organisation non gouvernementale suisse
Association fondée en 2000